Niemcy:
 Hallgarten – dzielnica Oestrich-Winkel
 Hallgarten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Osoby:
 Charles Hallgarten – amerykański bankier
 Richard Hallgarten – niemiecki malarz